H2S steht für:

 H2S, die chemische Formel für Schwefelwasserstoff
 H2S (Navigation), ein britisches Radargerät im Zweiten Weltkrieg
 H2S (Film), Spielfilm von Roberto Faenza aus dem Jahr 1969